Fabrizio Paterlini (1973) – pianista e compositore italiano
 Luigi Paterlini (1923-1974) – velocista e ostacolista italiano
 Patrizia Paterlini (...) – medico e oncologa italiana 
 Piergiorgio Paterlini (1954) – scrittore e giornalista italiano
 Thierry Paterlini (1975) – ex hockeista su ghiaccio svizzero